Гиресунспор () — турецкий футбольный клуб из города Гиресун. Домашние матчи команда проводит на , вмещающем около 22 000 зрителей.

История 
Первоначально «Гиресунспор» был основан в 1925 году Февзи и Фаруком Бейлерами в качестве соперника «Билалспора». Клуб выступал в жёлто-синих тонах. В нём помимо футбола занимались лёгкой атлетикой и водными видами спорта. Согласно новому закону «Гиресунспор» вынужден был прекратить своё существование 28 марта 1941 года.

Спустя 26 лет, в 1967 году, клуб был возрождён. Он был объединён с рядом местных команд и взял себе бело-зелёные цвета одной из них, «Ешильтепеспора». «Гиресунспор» был включён во Вторую лигу и через четыре года вышел в Первую. Сезон 1975/76 и поныне остаётся самым успешным в истории клуба. «Гиресунспор» под руководством главного тренера Тамера Каптана занял шестое место в Первой лиге. Но уже по итогам следующего чемпионата команда оказалась на последней позиции в итоговой таблице и вылетела из Первой лиги. С тех пор «Гиресунспор» не играл в главной турецкой футбольной лиге. Более того, спустя год клуб занял предпоследнее место в Красной группе Второй лиги и опустился в Третью лигу. С того времени «Гиресунспор» преимущественно балансировал между вторым и третьим уровнем в системе футбольных лиг Турции.

В сезоне 2016/17 «Гиресунспор» играл в плей-офф Первой лиги за выход в Суперлигу, где в полуфинале по итогам двух матчей уступил «Эскишехирспору».

Соперники 
Наиболее принципиальным соперником «Гиресунспора» является «Ордуспор» из соседнего города Орду. С «Ризеспором» у команды также существует большая конкуренция. Все эти клубы базируются в городах, расположенных на побережье Чёрного моря, поэтому матчи между ними носят название «Черноморского дерби».

Стадион 

Стадион Гиресунспор вмещает около 19 750 зрителей. Из них 12 000 мест оборудованы пластиковыми сидениями. Арена расположена к западу от центра города и связана с ним прибрежной дорогой. Стадион был назван в честь основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Стадион был реконструирован в сезоне 2009/2010. Южная трибуна была оборудована сидениями. В 2012 году во время дальнейшей модернизации была построена система прожекторов.

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="green" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="green" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="green" align="left" |

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Гиресунспор»
 Профиль клуба на soccerway.com

Футбольные клубы Турции